Аравийский кеклик () — птица семейства фазановых. Видовой эпитет дан в честь британского исследователя Сент-Джона Филби.

Описание 
Внешне похож на азиатского кеклика, только подбородок, горло и щёки чёрного цвета. Длина тела составляет от 33 до 36 см, масса — около 450 г. Половой диморфизм не выражен. Самки немного меньше самцов.

Распространение 
Аравийский кеклик обитает на юго-западе Саудовской Аравии и на севере Йемена. Он живёт на сухих склонах гор и ущелий, поросших травой и низким кустарником, на высоте до 1500 м над уровнем моря. Чаще всего птиц можно наблюдать в высокогорье на высоте выше 2400 м над уровнем моря.

Размножение 
Гнездовой период начинается в марте. В кладке от 5 до 8 яиц. Птенцы вылупляются после инкубационного периода, продолжающегося от 25 до 26 дней.

Примечания

Литература 
 Heinz-Sigurd Raethel; Wachteln, Rebühner, Steinhühner, Frankoline und Verwandte, Verlagshaus Reutlingen, Reutlingen 1996, ISBN 3-88627-155-2
 Joseph del Hoyo: Handbook of the Birds of the World. Volume 2. Barcelona: Lynx Edicions, 1994, s. 484, 486. ISBN 84-87334-15-6

Животные, описанные в 1934 году
Кеклики
Птицы Африки
Филби